|-
| 188401 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188402 - || || 15 de març de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 188403 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188404 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188405 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188406 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188407 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188408 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 188409 - || || 15 de març de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 188410 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188411 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188412 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 188413 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188414 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188415 - || 2004 FF || 16 de març de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 188416 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 188417 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188418 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188419 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188420 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188421 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188422 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188423 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188424 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188425 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188426 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188427 - || || 19 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188428 - || || 19 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188429 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188430 - || || 21 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188431 - || || 21 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188432 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188433 - || || 24 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188434 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188435 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188436 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188437 - || || 26 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188438 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188439 - || || 27 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188440 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188441 - || || 10 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188442 - || || 11 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 188443 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188444 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188445 - || || 16 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188446 - || || 17 d'abril de 2004 || Nogales || Tenagra II
|-
| 188447 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188448 - || || 20 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 188449 - || || 20 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188450 - || || 22 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 188451 - || || 25 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188452 - || || 26 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 188453 - || || 28 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188454 - || || 12 de maig de 2004 || Nogales || M. B. Schwartz, P. R. Holvorcem
|-
| 188455 - || || 12 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 188456 - || || 12 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188457 - || || 10 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188458 - || || 11 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188459 - || || 10 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188460 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188461 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188462 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188463 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188464 - || || 15 de maig de 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 188465 - || || 18 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188466 - || || 19 de maig de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 188467 - || || 11 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188468 - || || 12 de juny de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 188469 - || || 12 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188470 - || || 11 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188471 - || || 11 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188472 - || || 14 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188473 - || || 12 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188474 - || || 9 de juliol de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188475 - || || 9 de juliol de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188476 - || || 9 de juliol de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188477 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188478 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188479 - || || 15 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188480 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188481 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188482 - || || 19 de juliol de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188483 - || || 5 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188484 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188485 - || || 6 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 188486 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188487 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188488 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188489 - || || 8 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 188490 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188491 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188492 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188493 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188494 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188495 - || || 10 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 188496 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188497 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188498 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188499 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188500 - || || 14 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
|}

8